Argeia ist der Name:

mehrerer Frauen der griechischen Mythologie:

 Argeia (Okeanide), Schwestergemahlin des Inachos
 Argeia (Tochter des Adrastos), Gattin des Polyneikes
 Argeia (Tochter des Autesion), Gattin des Aristodemos
 Argeia (Gattin des Polybos), Mutter des Argos